Dereli ist der Familienname folgender Personen:

 Abdurrahman Dereli (* 1981), türkischer Fußballspieler
 Ahmet Dereli (* 1992), deutsch-türkischer Fußballspieler
 Emel Dereli (* 1996), türkische Kugelstoßerin und Diskuswerferin
 Selçuk Dereli (* 1969), türkischer Fußballschiedsrichter

Dereli bezeichnet folgende Orte:
 Dereli (Giresun), eine Stadt und ein Landkreis in der türkischen Provinz Giresun
 Dereli (Pertek), ein Dorf in Landkreis Pertek der türkischen Provinz Tunceli